Родіо́нов (Родіонова) — прізвище.
 Родіонов Антон Олександрович (1986—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Родіонов Дмитро Олександрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Родіонов Євген Миколайович (* 1965 — † 1996) — Герой Росії.
 Родіонов Євген Степанович (*1927) — художник, майстер художнього цеху КЕКЗ
 Родіонов Іван Олександрович (1907–1985) — Герой Соціалістичної Праці.
 Родіонов Ігор Миколайович (1936–2014) — російський державний і військовий діяч, Міністр оборони Російської Федерації (1996—1997).
 Родіонов Костянтин Сергійович (1892–1991) — російський учений-пасічник.
 Родіонов Микола Матвійович (1855—1918) — Чернігівський губернатор (1906—1909), член Ради міністра внутрішніх справ, дійсний статський радник.
 Родіонов Михайло Кузьмич (* 1937) — український політик.
 Родіонов Олександр Михайлович (1945—2013) — російський та алтайський письменник, публіцист та краєзнавець
 Родіонов Олексій Олексійович (*1922-2013) — радянський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол СРСР.
 Родіонов Павло Іванович (1922–1996) — повний кавалер ордена Слави.
 Родіонов Петро Володимирович (* 1896) — фармаколог.
 Родіонов Сергій Анатолійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Родіонов Сергій Валентинович — заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України.
 Родіонов Сергій Костянтинович (1859–1925) — російський архітектор.
 Родіонов Сергій Петрович (* 1898 — †1961) — петрограф.
 Родіонов Сергій Юрійович (*1962) — радянський і російський футболіст.
 Родіонов Юрій Сергійович (1934—2003) — радянський і російський актор театру і кіно. Народний артист РРФСР (1980).

Герої Радянського Союзу:
 Родіонов Василь Іванович (* 1917 — † 1992)
 Родіонов Володимир Аркадійович (* 1900 — † 1968)
 Родіонов Михайло Єгорович (* 1915 — † 1941)
 Родіонов Михайло Йосипович (* 1902 — † 1987)
 Родіонов Михайло Федорович (* 1915 — † 1992)
 Родіонов Михайло Олександрович (* 1918 — † 1942)
 Родіонов Олексій Павлович (1898–1965) — генерал-майор.
 Родіонов Сергій Іванович (* 1920 — † 1989)

Див. також 
 Родіонова

Примітки 

Російські прізвища